El término Ith puede referirse a:

 Un personaje de la mitología irlandesa: Ith (mitología).
 El Instituto Tecnológico de Hermosillo, por sus siglas.